Udruga žena „Hrvatsko srce“ Peteranec djeluje od 6.6.1999. god. i broji tridesetak članica i članova.
Udruga ima i muške podupirajuće članove koji pomažu i sudjeluju u brojnim aktivnostima.

Udruga se bavi kulturnim i humanitarnim radom, sportskim aktivnostima.

Do sada su organizirale i sudjelovale u brojnim kulturnim priredbama: „Galovićeva jesen“, Majčin dan, promocije knjiga, izložbe slika, književni susreti i drugo.

Unutar udruge djeluje glumačka družina koja je, izvodeći originalne i aktualene tekstove imala uspješne izvedbe. „Hrvatsko srce“ osmislilo je i organiziralo kulturno-zabavnu manifestaciju „Mudlinijada“ koja se temelji na legendi koja je vezana uz Peteranec. 

„Mudlinijada“  ima za cilj njegovanje stvaralaštva, tradicije i kulture našega mjesta. 

„Hrvatsko srce“ od početka svoga djelovanja pomaže potrebitima na razne načine kroz razne humanitarne akcije.

Putovanja, natjecanja, domaćinstvo... 
 
U sklopu svog djelovanja Udruga žena sudjeluje na raznim manifestacijama : Podravskim motivima, Picokijadi…
U sklopu svog rada Udruga surađuje s brojnim udrugama iz Koprivničko - križevačke županije i šire.
Ugostile su mnoge velike umjetnike: Dragutina Tadijanovića, Paju Knižaja, Ićana Ramljaka, Milana Sigetića, Ivana Horvata Hlebinskog, Ivicu Percla, Nađu Jonke, Miru Flis-Šimatović, Ninu Čangalović, Maricu Hasan, Milana Frčka, Maju Gjerek…

Himna „Hrvatskog srca“ 

Tu, gdje teče Drava, rodila nas mati.
Tu, gdje zemlja rodi plodove od zlata.
Tu se od davnina u molitvi kliče:
„Zdravo, Rajska djevo, Kraljica Hrvata!“

Ljubimo Ti ime, domovino mila!
Hrvatsko srce za Tebe bije.
Naša si majka. Tvoja smo djeca.
Nek ljubav naša srca Ti grije.

S ponosom časno kličemo Ti ime:
„Hrvatsko naša, sjajnija od zlata!“
Crven, bijel, plavi neka se vije
I nek Te čuva Kraljica Hrvata!

Hrvatske udruge